Acatenango, szunnyadó tűzhányó Guatemala Chimaltenango megyéjében
Acatenango, község Guatemala Chimaltenango megyéjében
Acatenango, német versenyló